Artjom Walerjewitsch Markelow (, auch Artem Markelov transkribiert; * 10. September 1994 in Moskau) ist ein russischer Automobilrennfahrer. Er wurde 2013 Zweiter im deutschen Formel-3-Cup. Seit 2014 tritt er in der FIA-Formel-2-Meisterschaft (ehemals GP2-Serie) an.

Karriere 

Markelow begann seine Motorsportkarriere im Kartsport. 2011 debütierte er im Formelsport. Für Motopark Academy startete er im ADAC Formel Masters. Markelow gewann ein Rennen und stand elfmal auf dem Podest. Mit 251 Punkten wurde er Vierter der Gesamtwertung. Teamintern wurde er durch Emil Bernstorff, der mit 310 Punkten den zweiten Platz belegte, geschlagen. Darüber hinaus absolvierte er für den Rennstall einen Gaststart in der Formel-3-Euroserie.

2012 erhielt Markelow ein Cockpit bei Motopark Academy im deutschen Formel-3-Cup. Der Rennstall trat unter dem Namen Lotus an. Markelow gewann zwei Rennen und erzielte eine weitere Podest-Platzierung. Er lag auf dem siebten Gesamtrang, während zwei seiner Teamkollegen, Jimmy Eriksson und Kimiya Satō die Positionen eins und drei belegten. 2013 blieb Markelow bei dem Lotus-Team von Motopark Academy im deutschen Formel-3-Cup. Mit zwei Siegen und insgesamt 21 Podest-Platzierungen beendete er die Saison auf dem zweiten Gesamtrang. Mit 339 zu 511 Punkten unterlag er dabei seinem Teamkollegen Marvin Kirchhöfer.

2014 wechselte Markelow in die GP2-Serie und erhielt ein Cockpit bei dem von iSport International betreuten Rennstall RT Russian Time. Während sein Teamkollege Mitch Evans mit 174 Punkten Vierter wurde, erreichte Markelow mit sechs Punkten den 24. Gesamtrang. Anfang 2015 trat Markelow für Giles Motorsport in der Toyota Racing Series an. Mit zwei zweiten Plätzen als beste Resultate wurde er Achter der Fahrerwertung. Anschließend bestritt Markelow für Russian Time seine zweite GP2-Saison. Die Durchführung der Renneinsätze übernahm in diesem Jahr Virtuosi Racing UK. Mit einem dritten Platz als bestem Ergebnis verbesserte er sich auf den 13. Gesamtrang.

Anfang 2016 ging Markelow für M2 Competition erneut in der Toyota Racing Series an den Start. Er stand fünfmal auf dem Podest und beendete die Saison auf dem achten Platz im Gesamtklassement. Anschließend trat Markelow eine weitere Saison in der GP2-Serie für Russian Time an. Beim Hauptrennen in Monaco gelang ihm sein erster GP2-Sieg. Markelow profitierte dabei von einem späten Boxenstopp und zwei virtuelle Safety-Car-Phasen (VSC). In der Fahrerwertung erreichte er den zehnten Platz. Gegen seinen Teamkollegen Raffaele Marciello unterlag er mit 97 zu 159 Punkten. 2017 blieb Markelow bei Russian Time in der GP2-Serie, die in der Winterpause in FIA-Formel-2-Meisterschaft umbenannt worden war. Er gewann 5 Rennen und beendete die Meisterschaft auf dem 2. Platz. Auch 2018 ging er für Russian Time in der Formel 2 an den Start. Er gewann 3 Rennen und beendete die Saison auf dem fünften Gesamtrang.

2019 fuhr er in zwei Rennen für das Team MP Motorsport. 2020 tritt er für HWA Racelab an.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse im deutschen Formel-3-Cup

Einzelergebnisse in der GP2-Serie / FIA-Formel-2-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der Toyota Racing Series

Weblinks 

 
 Маркелов Артем Валерьевич, ruspekh.ru

Einzelnachweise 

GP2-Rennfahrer
Rennfahrer (Russland)
Russe
Geboren 1994
Mann